Artmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Artmann (1833–nach 1895), deutscher Industrieller
 Ben Artmann (* 1982), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Benno Artmann (1933–2010), deutscher Mathematiker
 Emil Artmann (1871–1939), österreichischer Architekt
 Eveline Artmann (* 1968), österreichische Juristin und Professorin an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz
 Ferdinand Artmann (1830–1883), österreichischer Offizier, Militärtechniker und Erfinder
 Georg Artmann-Graf (* 1942), Schweizer Biologe
 Gerhard Artmann (* 1951), deutscher Hochschullehrer und Buchautor
 Hans Artmann (1868–1902), österreichischer Maler der Düsseldorfer Schule
 H. C. Artmann (1921–2000), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer
 Jan Artmann (* 1991), deutscher Handballspieler
 Johann Artmann, österreichischer Fußballspieler
 Karl-Heinz Artmann (1945–2022), deutscher Fußballspieler
 Kevin Artmann (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Nils Artmann (* 1991), deutscher Handballspieler
 Paul Artmann (1909–2006), österreichischer Architekt und Radiästhet
 Reinhold Artmann (1870–1960), deutscher Politiker (SPD)
 Sigrid Artmann (* 1966), deutsche Künstlerin, Kalligrafin, Autorin und Dozentin
 Theodor Artmann (1882–1954), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Artman